Nákrčník je část oděvu nebo výstroje, šperk či ochranná pomůcka kladená kolem krku. Konkrétně to může být:

 nákrčník (oděv) – oděv chránící krk před chladem a větrem
 nákrčník (kravata) – historický typ vázanky, ozdobná část oděvu (šátek) vázaná nebo připínaná na krk k límci
 nákrčník (vojenství) – límec nošený v minulosti na krku pod blůzou stejnokroje
 nákrčník (koňský postroj) – spojující součástka poprsního koňského postroje s kroužky pro opratě

 nákrčník (šperk) – úzký náhrdelník, též zvaný obojek
 Torques – společné pojmenování pro všechny pevné náhrdelníky v podobě kovových kruhů

 nákrčník (zbroj) – část brnění kryjící krk
 nákrčník (sport) – ochranná sportovní pomůcka, součást sportovní výstroje chránící krk
 fixační límec – stabilizační anatomický límec, krční ortéza
 nákrčník (polštář) – pomůcka k podpírání hlavy a krku (např. při cestování)